Maňovice bezeichnet mehrere Orte in Tschechien:

 Maňovice, eine Gemeinde im Okres Klatovy
 Maňovice, einen Ortsteil von Mileč, Okres Plzeň-jih
 Maňovice, eine Ansiedlung von Boháňka, Okres Jičín